Ez a lap a Fancy Nancy Clancy című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad (2018–2019)

2. évad (2019–2021)

Jegyzetek 

Fancy